

Persone 
 Benjamin Neukirch (1665-1729) – poeta tedesco
 Karl Neukirch (1864-1941) – ginnasta tedesco

Geografia

Francia 
 Neukirch – antico nome tedesco di Neuve-Église, comune nel dipartimento del Basso Reno (Grand Est)

Germania 
 Neukirch – comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Neukirch – comune nel circondario di Bautzen (Sassonia)
 Neukirch – ex comune ora frazione di Furtwangen im Schwarzwald, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Neukirch – ex comune ora frazione di Rottweil, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Neukirch/Lausitz – comune nel circondario di Bautzen (Sassonia)
 Stein-Neukirch – comune nel circondario del Westerwald (Renania-Palatinato)

Polonia 
 Neukirch Höhe – antico nome tedesco di Pogrodzie, frazione del comune di Tolkmicko nel distretto di Elbląg (Varmia-Masuria)

Russia 
 Neukirch – antico nome tedesco di Timirjasevo, località nello Slavskij rajon (Kaliningrad)

Svizzera 
 Neukirch o Neukirch bei Ilanz – antico nome tedesco di Surcuolm, ex comune ora frazione di Obersaxen Mundaun, comune nella regione Surselva (Canton Grigioni)
 Neukirch an der Thur – ex comune ora frazione di Kradolf-Schönenberg, comune nel distretto di Weinfelden (Canton Turgovia)
 Neuenkirch – comune svizzero nel distretto di Sursee (Canton Lucerna)

Pagine correlate 
 Neukirchen
 Neuenkirchen
 Neunkirchen